Kastrup Sogn henviser til flere artikler:
 Kastrup Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune og i Stege-Vordingborg Provsti
 Kastrup Sogn (Tårnby Kommune) – et sogn i Tårnby Kommune og i Amagerland Provsti